Pogorzelski ist der Familienname folgender Personen:

 Janusz Pogorzelski (* 1993), polnischer E-Sportler
 Pawel Pogorzelski, polnischer Kameramann